Mehdi Mirza Mehdi Tehrani (persiska: مهدی تهرانی), född 13 mars 1970 i Teheran, är en iransk journalist, historiker, och filmkritiker och före detta marinsoldat och ranger i Iran-Irakkriget.

Tehrani är professor i filmvetenskap vid University of Teheran Fine Arts. Han var medlem i filmklassificeringsrådet vid ministeriet för kultur och konst från den 16 september 2009 till den 4 november 2014.

Tehrani var befälhavare för en Diver Ranger Unit och är en av de 17 överlevande veteranerna från denna enhet med 500 medlemmar i Operation Karbala 4 i Iran–Irak-kriget

Akademisk bakgrund 
Från 1987 till 1993 studerade Tehrani grunderna i översättning och historieskrivning. Han avlade 1999 doktorsexamen vid McGill University.

Referenser 

Män
Personer från Teheran
Levande personer
Födda 1970
Iranska journalister
Journalister under 2000-talet
Personer i Iran under 2000-talet
Iranska militärer